Бе́тани () — может означать:

Населённые пункты 
США
  — городок в Делавэре.
  — городок в Делавэре.
  — городок в Западной Виргинии.
  — деревня в Иллинойсе.
  — городок в Индиане.
  — городок в Коннектикуте.
  — город в Миссури.
  — городок в штате Нью-Йорк.
  — город в Оклахоме.
  — поселение в Орегоне.
  — боро в Пенсильвании.

Прочие страны
  — поселение в Квебеке, Канада.
 Бетани — деревня в Намибии.
  — городок в Северо-Западной провинции, ЮАР.

Учебные заведения

Прочее 
  — женское имя.
  — исторический комплекс зданий в Гонконге.
  — филиппинская музыкальная группа (2008 — )

См. также 
 Вифания
 Бетания
 Беттани